Список угрожаемых видов земноводных содержит перечень видов амфибий (Amphibia), которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено 2100 редких и исчезающих видов и 1 подвид земноводных, из них 677 видов — уязвимые, 873 вида — вымирающие и 550 видов — находящиеся на грани исчезновения. Ещё 2 вида бесхвостых земноводных значатся в данном списке как исчезнувшие в дикой природе (категория «Исчезнувшие в дикой природе», Extinct in the Wild, ), а 33 вида — как уже полностью вымершие (категория «Исчезнувший вид», Extinct species, ). Они также представлены в этом перечне.

Всего известно 7705 видов земноводных. Таким образом, более четверти всех видов этих животных находятся под угрозой исчезновения и количество таких видов постоянно увеличивается. Основными причинами сокращения численности земноводных являются изменение и уничтожение среды обитания, загрязнение биотопов, в том числе вследствие использования пестицидов, инвазии видов-конкурентов и хищников, изменение климата, а также увеличение уровня ультрафиолетового излучения типа Б (UV-B). В последние десятилетия особую опасность для многих земноводных представляет широко распространившееся по всему миру инфекционное заболевание хитридиомикоз, вызываемое патогенными грибками рода Batrachochytrium. Особенно опасен Batrachochytrium dendrobatidis, вызвавший панэпизоотию хитридиомикоза, которая привела к массовому вымиранию амфибий в тропических районах планеты.

Классификация земноводных в данном списке приведена в соответствии с батрахологическим каталогом «Amphibian Species of the World».

Отряд Безногие (Gymnophiona) 
  Boulengerula changamwensis — Кенийская червяга
  Boulengerula fischeri
  Boulengerula niedeni
  Boulengerula taitana — Горная червяга
  Dermophis mexicanus
  Grandisonia brevis
  Ichthyophis orthoplicatus
  Ichthyophis pseudangularis
  Praslinia cooperi
  Scolecomorphus uluguruensis

Отряд Хвостатые (Caudata)

Семейство Ambystomatidae — Амбистомовые 
  Ambystoma altamirani
  Ambystoma amblycephalum
  Ambystoma andersoni
  Ambystoma bishopi
  Ambystoma bombypellum
  Ambystoma californiense
  Ambystoma cingulatum
  Ambystoma dumerilii
  Ambystoma flavipiperatum
  Ambystoma granulosum
  Ambystoma leorae
  Ambystoma lermaense
  Ambystoma mexicanum
  Ambystoma ordinarium
  Ambystoma taylori

Семейство Cryptobranchidae — Скрытожаберники 
  Andrias davidianus — Китайская исполинская саламандра

Семейство Hynobiidae — Углозубы 
  Afghanodon mustersi
  Batrachuperus karlschmidti
  Batrachuperus londongensis — Большой углозуб
  Batrachuperus pinchonii — Сычуаньский углозуб
  Batrachuperus tibetanus — Тибетский углозуб
  Batrachuperus yenyuanensis — Длиннохвостый углозуб
  Hynobius abei
  Hynobius amjiensis
  Hynobius arisanensis
  Hynobius boulengeri
  Hynobius chinensis
  Hynobius dunni
  Hynobius formosanus
  Hynobius hidamontanus
  Hynobius okiensis
  Hynobius sonani
  Hynobius stejnegeri
  Hynobius takedai
  Hynobius tokyoensis
  Hynobius yangi
  Hynobius yiwuensis
  Iranodon gorganensis — Эльбурский углозуб
  Liua tsinpaensis
  Pachyhynobius shangchengensis
  Pachyhynobius yunanicus
  Pseudohynobius flavomaculatus
  Pseudohynobius shuichengensis
  Ranodon sibiricus — Семиреченский лягушкозуб

Семейство Plethodontidae — Безлёгочные саламандры 
  Aquiloeurycea galeanae
  Aquiloeurycea praecellens
  Aquiloeurycea quetzalanensis
  Batrachoseps campi
  Batrachoseps regius
  Batrachoseps simatus
  Batrachoseps stebbinsi
  Batrachoseps wrighti
  Bolitoglossa alvaradoi
  Bolitoglossa capitana
  Bolitoglossa carri
  Bolitoglossa celaque
  Bolitoglossa chica
  Bolitoglossa compacta
  Bolitoglossa conanti
  Bolitoglossa decora
  Bolitoglossa diaphora
  Bolitoglossa diminuta
  Bolitoglossa dunni
  Bolitoglossa engelhardti
  Bolitoglossa flavimembris
  Bolitoglossa flaviventris
  Bolitoglossa franklini
  Bolitoglossa gracilis
  Bolitoglossa guaneae
  Bolitoglossa guaramacalensis
  Bolitoglossa heiroreias
  Bolitoglossa insularis
  Bolitoglossa lignicolor
  Bolitoglossa longissima
  Bolitoglossa magnifica
  Bolitoglossa marmorea
  Bolitoglossa medemi
  Bolitoglossa meliana
  Bolitoglossa minutula
  Bolitoglossa mombachoensis
  Bolitoglossa mulleri
  Bolitoglossa nigrescens
  Bolitoglossa obscura
  Bolitoglossa oresbia
  Bolitoglossa orestes
  Bolitoglossa palmata
  Bolitoglossa pandi
  Bolitoglossa pesrubra
  Bolitoglossa porrasorum
  Bolitoglossa riletti
  Bolitoglossa rostrata
  Bolitoglossa salvinii
  Bolitoglossa silverstonei
  Bolitoglossa sima
  Bolitoglossa sombra
  Bolitoglossa sooyorum
  Bolitoglossa subpalmata
  Bolitoglossa synoria
  Bolitoglossa tatamae
  Bolitoglossa tica
  Bolitoglossa veracrucis
  Bolitoglossa zapoteca
  Bradytriton silus
  Chiropterotriton arboreus
  Chiropterotriton chiropterus
  Chiropterotriton chondrostega
  Chiropterotriton cracens
  Chiropterotriton dimidiatus
  Chiropterotriton lavae
  Chiropterotriton magnipes
  Chiropterotriton mosaueri
  Chiropterotriton multidentatus
  Chiropterotriton orculus
  Chiropterotriton terrestris
  Cryptotriton alvarezdeltoroi
  Cryptotriton monzoni
  Cryptotriton nasalis
  Cryptotriton veraepacis
  Dendrotriton bromeliacius
  Dendrotriton chujorum
  Dendrotriton cuchumatanus
  Dendrotriton kekchiorum
  Dendrotriton megarhinus
  Dendrotriton rabbi
  Dendrotriton sanctibarbarus
  Dendrotriton xolocalcae
  Eurycea chisholmensis
  Eurycea junaluska — Пунктирная саламандра
  Eurycea latitans
  Eurycea nana
  Eurycea naufragia
  Eurycea neotenes
  Eurycea rathbuni — Техасская саламандра
  Eurycea sosorum
  Eurycea tonkawae
  Eurycea tridentifera
  Eurycea wallacei
  Eurycea waterlooensis
  Gyrinophilus gulolineatus
  Gyrinophilus palleucus
  Gyrinophilus subterraneus
  Hydromantes brunus
  Hydromantes shastae
  Isthmura bellii
  Isthmura boneti
  Isthmura gigantea
  Isthmura maxima
  Isthmura naucampatepetl
  Ixalotriton niger
  Ixalotriton parvus
  Nototriton barbouri
  Nototriton brodiei
  Nototriton gamezi
  Nototriton guanacaste
  Nototriton lignicola
  Nototriton limnospectator
  Nototriton major
  Nototriton saslaya
  Nototriton tapanti
  Nyctanolis pernix
  Oedipina alfaroi
  Oedipina altura
  Oedipina carablanca
  Oedipina gephyra
  Oedipina gracilis
  Oedipina grandis
  Oedipina maritima
  Oedipina paucidentata
  Oedipina poelzi
  Oedipina pseudouniformis
  Oedipina stenopodia
  Oedipina tomasi
  Parvimolge townsendi
  Phaeognathus hubrichti — Норная саламандра
  Plethodon ainsworthi
  Plethodon amplus
  Plethodon asupak
  Plethodon cheoah
  Plethodon fourchensis
  Plethodon hubrichti
  Plethodon meridianus
  Plethodon petraeus
  Plethodon shenandoah — Скальная саламандра
  Plethodon sherando
  Plethodon shermani
  Plethodon stormi
  Plethodon welleri — Золотисто-чёрная саламандра
  Pseudoeurycea ahuitzotl
  Pseudoeurycea altamontana
  Pseudoeurycea anitae
  Pseudoeurycea aquatica
  Pseudoeurycea aurantia
  Pseudoeurycea brunnata
  Pseudoeurycea cochranae
  Pseudoeurycea conanti
  Pseudoeurycea exspectata
  Pseudoeurycea firscheini
  Pseudoeurycea gadovii
  Pseudoeurycea goebeli
  Pseudoeurycea juarezi
  Pseudoeurycea kuautli
  Pseudoeurycea lineola
  Pseudoeurycea longicauda
  Pseudoeurycea lynchi
  Pseudoeurycea melanomolga
  Pseudoeurycea mixteca
  Pseudoeurycea mystax
  Pseudoeurycea nigromaculata
  Pseudoeurycea obesa
  Pseudoeurycea orchileucos
  Pseudoeurycea orchimelas
  Pseudoeurycea papenfussi
  Pseudoeurycea rex
  Pseudoeurycea robertsi
  Pseudoeurycea ruficauda
  Pseudoeurycea saltator
  Pseudoeurycea smithi
  Pseudoeurycea tenchalli
  Pseudoeurycea teotepec
  Pseudoeurycea tlahcuiloh
  Pseudoeurycea tlilicxitl
  Pseudoeurycea unguidentis
  Pseudoeurycea werleri
  Speleomantes flavus
  Speleomantes genei — Сардинская саламандра
  Speleomantes sarrabusensis
  Speleomantes supramontis
  Thorius adelos
  Thorius arboreus
  Thorius aureus
  Thorius boreas
  Thorius dubitus
  Thorius grandis
  Thorius infernalis
  Thorius insperatus
  Thorius lunaris
  Thorius macdougalli
  Thorius magnipes
  Thorius minutissimus
  Thorius minydemus
  Thorius munificus
  Thorius narismagnus
  Thorius narisovalis
  Thorius omiltemi
  Thorius papaloae
  Thorius pennatulus
  Thorius pulmonaris
  Thorius schmidti
  Thorius smithi
  Thorius spilogaster
  Thorius troglodytes

Семейство Proteidae — Протеи 
  Necturus alabamensis
  Proteus anguinus — Европейский протей

Семейство Rhyacotritonidae 
  Rhyacotriton olympicus

Семейство Salamandridae — Настоящие саламандры 
  Calotriton arnoldi
  Chioglossa lusitanica — Золотистополосая саламандра
  Cynops ensicauda — Окинавский тритон
  Echinotriton andersoni
  Echinotriton chinhaiensis
  Euproctus platycephalus — Сардинский тритон
  Hypselotriton orphicus — Полосатобрюхий тритон
  Hypselotriton wolterstorffi — Тритон Волтерсторфа
  Laotriton laoensis
  Lyciasalamandra antalyana
  Lyciasalamandra atifi
  Lyciasalamandra billae billae
  Lyciasalamandra fazilae
  Lyciasalamandra flavimembris
  Lyciasalamandra helverseni
  Lyciasalamandra luschani
  Mertensiella caucasica — Кавказская саламандра
  Neurergus crocatus
  Neurergus kaiseri — Загросский тритон
  Neurergus microspilotus
  Neurergus strauchii
  Notophthalmus meridionalis — Чернопятнистый тритон
  Paramesotriton fuzhongensis
  Paramesotriton guangxiensis — Тёмно-бурый тритон
  Pleurodeles nebulosus
  Pleurodeles poireti
  Salamandra algira
  Salamandra lanzai
  Tylototriton hainanensis — Хайнаньский тритон
  Tylototriton kweichowensis — Краснохвостый тритон
  Tylototriton notialis
  Tylototriton shanorum
  Tylototriton vietnamensis
  Tylototriton wenxianensis
  Tylototriton ziegleri

Отряд Бесхвостые (Anura)

Семейство Alsodidae 
  Alsodes barrioi
  Alsodes cantillanensis
  Alsodes montanus
  Alsodes norae
  Alsodes pehuenche
  Alsodes tumultuosus
  Alsodes vanzolinii
  Eupsophus contulmoensis
  Eupsophus insularis
  Eupsophus migueli
  Eupsophus nahuelbutensis
  Eupsophus queulensis

Семейство Alytidae — Круглоязычные 
  Alytes dickhilleni — Провинциальная жаба-повитуха
  Alytes muletensis — Балеарская жаба-повитуха
  Latonia nigriventer — Израильская украшенная лягушка

Семейство Aromobatidae 
  Allobates chalcopis
  Allobates humilis
  Allobates ignotus
  Allobates juanii
  Allobates kingsburyi
  Allobates mandelorum
  Allobates olfersioides
  Allobates ranoides
  Allobates subfolionidificans
  Allobates wayuu
  Anomaloglossus beebei
  Anomaloglossus breweri
  Anomaloglossus murisipanensis
  Aromobates alboguttatus
  Aromobates duranti
  Aromobates haydeeae
  Aromobates leopardalis
  Aromobates mayorgai
  Aromobates meridensis
  Aromobates molinarii
  Aromobates nocturnus
  Aromobates orostoma
  Aromobates saltuensis
  Aromobates serranus
  Mannophryne caquetio
  Mannophryne collaris — Ошейниковый древолаз
  Mannophryne cordilleriana
  Mannophryne lamarcai
  Mannophryne leonardoi
  Mannophryne neblina — Доверчивый древолаз
  Mannophryne olmonae — Тобагский древолаз
  Mannophryne riveroi — Древолаз Риверо
  Mannophryne trinitatis — Полосатогрудый древолаз
  Mannophryne trujillensis
  Mannophryne yustizi
  Prostherapis dunni

Семейство Arthroleptidae — Пискуньи 
  Arthroleptis aureoli
  Arthroleptis bioko
  Arthroleptis fichika
  Arthroleptis francei
  Arthroleptis kidogo
  Arthroleptis kutogundua
  Arthroleptis nguruensis
  Arthroleptis nikeae
  Arthroleptis nlonakoensis
  Arthroleptis perreti
  Arthroleptis tanneri
  Arthroleptis troglodytes
  Arthroleptis xenodactylus
  Astylosternus fallax
  Astylosternus laurenti
  Astylosternus nganhanus
  Astylosternus perreti
  Astylosternus ranoides
  Astylosternus schioetzi
  Cardioglossa alsco
  Cardioglossa manengouba
  Cardioglossa melanogaster
  Cardioglossa oreas
  Cardioglossa pulchra
  Cardioglossa schioetzi
  Cardioglossa trifasciata
  Cardioglossa venusta
  Leptodactylodon albiventris
  Leptodactylodon axillaris
  Leptodactylodon bueanus
  Leptodactylodon erythrogaster
  Leptodactylodon mertensi
  Leptodactylodon ornatus
  Leptodactylodon perreti
  Leptodactylodon polyacanthus
  Leptodactylodon stevarti
  Leptodactylodon ventrimarmoratus
  Leptodactylodon wildi
  Leptopelis anebos
  Leptopelis grandiceps
  Leptopelis karissimbensis
  Leptopelis palmatus
  Leptopelis parkeri
  Leptopelis ragazzii
  Leptopelis susanae
  Leptopelis vermiculatus — Танзанийская древесница
  Leptopelis xenodactylus
  Leptopelis yaldeni

Семейство Batrachylidae 
  Atelognathus nitoi
  Atelognathus patagonicus
  Atelognathus praebasalticus
  Atelognathus reverberii
  Atelognathus salai
  Atelognathus solitarius
  Batrachyla fitzroya

Семейство Bombinatoridae — Жерлянки 
  Barbourula busuangensis
  Barbourula kalimantanensis — Калимантанская барбурула
  Bombina lichuanensis
  Bombina pachypus

Семейство Brevicipitidae 
  Balebreviceps hillmani
  Callulina dawida
  Callulina hanseni
  Callulina kanga
  Callulina kisiwamsitu
  Callulina laphami
  Callulina meteora
  Callulina shengena
  Callulina stanleyi
  Probreviceps durirostris
  Probreviceps loveridgei
  Probreviceps macrodactylus
  Probreviceps rhodesianus
  Probreviceps rungwensis
  Probreviceps uluguruensis

Семейство Bufonidae — Жабы 
  Adenomus dasi
  Adenomus kandianus
  Adenomus kelaartii
  Altiphrynoides malcolmi
  Altiphrynoides osgoodi
  Anaxyrus baxteri
  Anaxyrus californicus
  Anaxyrus canorus — Иосемская жаба
  Anaxyrus exsul
  Anaxyrus houstonensis
  Anaxyrus nelsoni
  Ansonia fuliginea
  Ansonia guibei
  Ansonia latidisca — Дископалая анзония
  Ansonia mcgregori
  Ansonia muelleri
  Ansonia penangensis
  Ansonia platysoma
  Ansonia siamensis
  Ansonia thinthinae
  Ansonia tiomanica
  Ansonia torrentis
  Atelopus andinus
  Atelopus angelito
  Atelopus ardila
  Atelopus arsyecue
  Atelopus arthuri
  Atelopus balios
  Atelopus bomolochos
  Atelopus boulengeri
  Atelopus carauta
  Atelopus carbonerensis
  Atelopus carrikeri
  Atelopus certus — Панамский арлекин
  Atelopus chiriquiensis
  Atelopus chirripoensis
  Atelopus chocoensis
  Atelopus chrysocorallus
  Atelopus coynei
  Atelopus cruciger
  Atelopus dimorphus
  Atelopus ebenoides
  Atelopus elegans — Элегантный арлекин
  Atelopus epikeisthos
  Atelopus erythropus
  Atelopus eusebianus
  Atelopus eusebiodiazi
  Atelopus exiguus
  Atelopus famelicus
  Atelopus farci
  Atelopus flavescens
  Atelopus franciscus
  Atelopus galactogaster
  Atelopus gigas
  Atelopus glyphus
  Atelopus guanujo
  Atelopus guitarraensis
  Atelopus halihelos
  Atelopus ignescens
  Atelopus laetissimus
  Atelopus limosus
  Atelopus longibrachius
  Atelopus longirostris
  Atelopus lozanoi
  Atelopus lynchi
  Atelopus mandingues
  Atelopus mindoensis
  Atelopus minutulus
  Atelopus mittermeieri
  Atelopus monohernandezii
  Atelopus mucubajiensis
  Atelopus muisca
  Atelopus nahumae
  Atelopus nanay
  Atelopus nepiozomus
  Atelopus nicefori
  Atelopus onorei
  Atelopus orcesi
  Atelopus oxapampae
  Atelopus oxyrhynchus
  Atelopus pachydermus
  Atelopus pastuso
  Atelopus patazensis
  Atelopus pedimarmoratus
  Atelopus peruensis
  Atelopus petersi
  Atelopus petriruizi
  Atelopus pictiventris
  Atelopus pinangoi
  Atelopus planispina
  Atelopus podocarpus
  Atelopus pulcher
  Atelopus pyrodactylus
  Atelopus quimbaya
  Atelopus reticulatus
  Atelopus seminiferus
  Atelopus senex
  Atelopus sernai
  Atelopus simulatus
  Atelopus sonsonensis
  Atelopus sorianoi
  Atelopus spumarius
  Atelopus spurrelli
  Atelopus subornatus
  Atelopus tamaense
  Atelopus tricolor
  Atelopus varius — Пёстрый арлекин
  Atelopus vogli
  Atelopus walkeri
  Atelopus zeteki — Ателоп Цетека
  Bufo eichwaldi
  Bufoides meghalayanus
  Capensibufo rosei
  Churamiti maridadi
  Dendrophryniscus carvalhoi
  Didynamipus sjostedti
  Duttaphrynus beddomii
  Duttaphrynus kotagamai
  Duttaphrynus microtympanum
  Duttaphrynus noellerti
  Duttaphrynus scorteccii
  Duttaphrynus sumatranus
  Ghatophryne ornata
  Ghatophryne rubigina
  Incilius cavifrons
  Incilius chompipe
  Incilius cristatus
  Incilius cycladen
  Incilius fastidiosus
  Incilius gemmifer
  Incilius holdridgei
  Incilius ibarrai
  Incilius leucomyos
  Incilius macrocristatus
  Incilius periglenes
  Incilius peripatetes
  Incilius perplexus
  Incilius spiculatus
  Incilius tacanensis
  Incilius tutelarius
  Ingerophrynus claviger
  Ingerophrynus gollum
  Ingerophrynus kumquat
  Leptophryne cruentata
  Melanophryniscus admirabilis
  Melanophryniscus devincenzii
  Melanophryniscus dorsalis
  Melanophryniscus langonei
  Melanophryniscus macrogranulosus
  Melanophryniscus montevidensis
  Melanophryniscus orejasmirandai
  Melanophryniscus peritus
  Mertensophryne anotis
  Mertensophryne howelli
  Mertensophryne lonnbergi
  Mertensophryne usambarae
  Mertensophryne uzunguensis
  Metaphryniscus sosai
  Nannophryne corynetes
  Nectophrynoides asperginis
  Nectophrynoides cryptus
  Nectophrynoides laticeps
  Nectophrynoides minutus
  Nectophrynoides paulae
  Nectophrynoides poyntoni
  Nectophrynoides pseudotornieri
  Nectophrynoides vestergaardi
  Nectophrynoides wendyae
  Nimbaphrynoides occidentalis — Живородящая жаба
  Oreophrynella cryptica
  Oreophrynella huberi
  Oreophrynella macconnelli
  Oreophrynella nigra
  Oreophrynella quelchii — Гвианский арлекин
  Oreophrynella vasquezi
  Osornophryne antisana
  Osornophryne guacamayo
  Osornophryne percrassa — Тучная жаба
  Osornophryne puruanta
  Osornophryne sumacoensis
  Osornophryne talipes
  Parapelophryne scalpta
  Pedostibes tuberculosus
  Pelophryne albotaeniata
  Pelophryne api
  Pelophryne guentheri
  Pelophryne lighti
  Pelophryne linanitensis
  Pelophryne misera — Пятнистогорлая жабка
  Pelophryne murudensis
  Pelophryne rhopophilia
  Peltophryne cataulaciceps
  Peltophryne empusa — Кубинская жаба
  Peltophryne florentinoi
  Peltophryne fluviatica
  Peltophryne fracta
  Peltophryne guentheri
  Peltophryne gundlachi
  Peltophryne lemur
  Peltophryne longinasus
  Peltophryne taladai
  Rhaebo caeruleostictus
  Rhaebo colomai
  Rhinella amabilis
  Rhinella atacamensis
  Rhinella chavin
  Rhinella chrysophora
  Rhinella gallardoi
  Rhinella justinianoi
  Rhinella lindae
  Rhinella macrorhina
  Rhinella manu
  Rhinella nesiotes
  Rhinella nicefori
  Rhinella quechua
  Rhinella rostrata
  Rhinella rubropunctata
  Rhinella rumbolli
  Rhinella sclerocephala
  Rhinella tenrec
  Rhinella yanachaga
  Sclerophrys djohongensis
  Sclerophrys pantherina
  Sclerophrys perreti
  Sclerophrys taiensis
  Sclerophrys urunguensis
  Sclerophrys villiersi
  Vandijkophrynus amatolicus
  Vandijkophrynus inyangae
  Werneria bambutensis
  Werneria iboundji
  Werneria mertensiana
  Werneria preussi
  Werneria submontana
  Werneria tandyi
  Wolterstorffina chirioi
  Wolterstorffina mirei
  Wolterstorffina parvipalmata
  Xanthophryne koynayensis
  Xanthophryne tigerina

Семейство Calyptocephalellidae 
  Calyptocephalella gayi — Шлемоголовый свистун
  Telmatobufo bullocki
  Telmatobufo ignotus
  Telmatobufo venustus

Семейство Centrolenidae — Стеклянные лягушки 
  Celsiella revocata
  Centrolene azulae
  Centrolene ballux
  Centrolene buckleyi
  Centrolene daidaleum
  Centrolene geckoideum
  Centrolene gemmatum
  Centrolene heloderma
  Centrolene hesperium
  Centrolene lynchi
  Centrolene peristictum
  Centrolene petrophilum
  Centrolene pipilatum
  Centrolene quindianum
  Centrolene savagei
  Chimerella mariaelenae
  Cochranella balionota
  Cochranella mache
  Cochranella megistra
  Cochranella riveroi
  Cochranella xanthocheridia
  Espadarana audax
  Espadarana durrellorum
  Espadarana fernandoi
  Hyalinobatrachium esmeralda
  Hyalinobatrachium fragile
  Hyalinobatrachium guairarepanense
  Hyalinobatrachium ibama
  Hyalinobatrachium orientale
  Hyalinobatrachium pallidum
  Ikakogi tayrona
  Nymphargus anomalus
  Nymphargus armatus
  Nymphargus cochranae
  Nymphargus garciae
  Nymphargus griffithsi
  Nymphargus laurae
  Nymphargus luminosus
  Nymphargus mariae
  Nymphargus megacheirus
  Nymphargus posadae
  Nymphargus prasinus
  Nymphargus puyoensis
  Nymphargus rosada
  Nymphargus ruizi
  Nymphargus siren
  Rulyrana adiazeta
  Rulyrana saxiscandens
  Rulyrana susatamai
  Sachatamia punctulata
  Vitreorana antisthenesi

Семейство Ceratobatrachidae 
  Alcalus tasanae
  Cornufer akarithymus
  Cornufer parkeri
  Cornufer vitianus
  Palmatorappia solomonis
  Platymantis banahao
  Platymantis cagayanensis
  Platymantis cornutus
  Platymantis guentheri
  Platymantis hazelae
  Platymantis indeprensus
  Platymantis insulatus
  Platymantis isarog
  Platymantis lawtoni
  Platymantis levigatus
  Platymantis montanus
  Platymantis naomii
  Platymantis negrosensis
  Platymantis panayensis
  Platymantis polillensis
  Platymantis pseudodorsalis
  Platymantis pygmaeus
  Platymantis rabori
  Platymantis sierramadrensis
  Platymantis spelaeus
  Platymantis subterrestris
  Platymantis taylori

Семейство Ceratophryidae 
  Ceratophrys stolzmanni

Семейство Craugastoridae 
  Atopophrynus syntomopus
  Bryophryne bustamantei
  Bryophryne cophites
  Ceuthomantis aracamuni
  Craugastor alfredi
  Craugastor anciano
  Craugastor andi
  Craugastor angelicus
  Craugastor aphanus
  Craugastor aurilegulus
  Craugastor azueroensis
  Craugastor bocourti
  Craugastor brocchi
  Craugastor catalinae
  Craugastor charadra
  Craugastor chrysozetetes
  Craugastor coffeus
  Craugastor cruzi
  Craugastor daryi
  Craugastor decoratus
  Craugastor emcelae
  Craugastor emleni
  Craugastor epochthidius
  Craugastor escoces
  Craugastor fecundus
  Craugastor fleischmanni
  Craugastor glaucus
  Craugastor greggi
  Craugastor guerreroensis
  Craugastor gulosus
  Craugastor hobartsmithi
  Craugastor inachus
  Craugastor laevissimus
  Craugastor lauraster
  Craugastor lineatus
  Craugastor matudai
  Craugastor megalotympanum
  Craugastor merendonensis
  Craugastor milesi
  Craugastor montanus
  Craugastor obesus
  Craugastor olanchano
  Craugastor omiltemanus
  Craugastor omoaensis
  Craugastor pechorum
  Craugastor persimilis
  Craugastor polymniae
  Craugastor pozo
  Craugastor psephosypharus
  Craugastor punctariolus
  Craugastor pygmaeus
  Craugastor ranoides
  Craugastor rhodopis
  Craugastor rhyacobatrachus
  Craugastor rivulus
  Craugastor saltuarius
  Craugastor sandersoni
  Craugastor silvicola
  Craugastor spatulatus
  Craugastor stadelmani
  Craugastor stuarti
  Craugastor tabasarae
  Craugastor tarahumaraensis
  Craugastor taurus
  Craugastor trachydermus
  Craugastor uno
  Craugastor vulcani
  Craugastor xucanebi
  Euparkerella robusta
  Euparkerella tridactyla
  Geobatrachus walkeri
  Holoaden bradei
  Hypodactylus brunneus
  Hypodactylus dolops
  Hypodactylus elassodiscus
  Hypodactylus latens
  Hypodactylus lucida
  Lynchius flavomaculatus
  Lynchius parkeri
  Lynchius simmonsi
  Niceforonia adenobrachia
  Oreobates ayacucho
  Oreobates pereger
  Oreobates zongoensis
  Phrynopus barthlenae
  Phrynopus bracki
  Phrynopus dagmarae
  Phrynopus heimorum
  Phrynopus horstpauli
  Phrynopus juninensis
  Phrynopus kauneorum
  Phrynopus montium
  Phrynopus peruanus
  Phrynopus tautzorum
  Pristimantis acerus
  Pristimantis actinolaimus
  Pristimantis actites
  Pristimantis acutirostris
  Pristimantis affinis
  Pristimantis albericoi
  Pristimantis angustilineatus
  Pristimantis atratus
  Pristimantis aureoventris
  Pristimantis bacchus
  Pristimantis balionotus
  Pristimantis baryecuus
  Pristimantis bellona
  Pristimantis bernali
  Pristimantis bicolor
  Pristimantis bicumulus
  Pristimantis boconoensis
  Pristimantis briceni
  Pristimantis bromeliaceus
  Pristimantis cabrerai
  Pristimantis cacao
  Pristimantis calcaratus
  Pristimantis calcarulatus
  Pristimantis capitonis
  Pristimantis ceuthospilus
  Pristimantis chrysops
  Pristimantis colodactylus
  Pristimantis colomai
  Pristimantis colostichos
  Pristimantis condor
  Pristimantis cordovae
  Pristimantis cosnipatae
  Pristimantis cremnobates
  Pristimantis crenunguis
  Pristimantis cristinae
  Pristimantis crucifer
  Pristimantis cruciocularis
  Pristimantis cryophilius
  Pristimantis cryptomelas
  Pristimantis degener
  Pristimantis deinops
  Pristimantis devillei
  Pristimantis diaphonus
  Pristimantis diogenes
  Pristimantis dissimulatus
  Pristimantis dorsopictus
  Pristimantis duellmani
  Pristimantis elegans
  Pristimantis eremitus
  Pristimantis eriphus
  Pristimantis ernesti
  Pristimantis eugeniae
  Pristimantis euphronides
  Pristimantis fallax
  Pristimantis fasciatus
  Pristimantis festae
  Pristimantis fetosus
  Pristimantis floridus
  Pristimantis frater
  Pristimantis gentryi
  Pristimantis ginesi
  Pristimantis gladiator
  Pristimantis glandulosus
  Pristimantis gracilis
  Pristimantis hamiotae
  Pristimantis helvolus
  Pristimantis hernandezi
  Pristimantis hybotragus
  Pristimantis ignicolor
  Pristimantis incanus
  Pristimantis incomptus
  Pristimantis insignitus
  Pristimantis inusitatus
  Pristimantis johannesdei
  Pristimantis jorgevelosai
  Pristimantis katoptroides
  Pristimantis kelephus
  Pristimantis lancinii
  Pristimantis lemur
  Pristimantis lichenoides
  Pristimantis lividus
  Pristimantis loustes
  Pristimantis maculosus
  Pristimantis marahuaka
  Pristimantis mars
  Pristimantis melanogaster
  Pristimantis merostictus
  Pristimantis mnionaetes
  Pristimantis modipeplus
  Pristimantis muricatus
  Pristimantis museosus
  Pristimantis mutabilis
  Pristimantis nephophilus
  Pristimantis nigrogriseus
  Pristimantis nyctophylax
  Pristimantis ocreatus
  Pristimantis orestes
  Pristimantis ornatissimus
  Pristimantis ornatus
  Pristimantis orpacobates
  Pristimantis paramerus
  Pristimantis pardalinus
  Pristimantis parectatus
  Pristimantis pastazensis
  Pristimantis pataikos
  Pristimantis penelopus
  Pristimantis percultus
  Pristimantis petersi
  Pristimantis phalarus
  Pristimantis phragmipleuron
  Pristimantis platychilus
  Pristimantis polemistes
  Pristimantis polychrus
  Pristimantis prolatus
  Pristimantis proserpens
  Pristimantis pteridophilus
  Pristimantis pugnax
  Pristimantis pycnodermis
  Pristimantis pyrrhomerus
  Pristimantis quantus
  Pristimantis quinquagesimus
  Pristimantis renjiforum
  Pristimantis repens
  Pristimantis rhodoplichus
  Pristimantis rhodostichus
  Pristimantis rivasi
  Pristimantis rosadoi
  Pristimantis rubicundus
  Pristimantis ruedai
  Pristimantis ruthveni
  Pristimantis schultei
  Pristimantis scoloblepharus
  Pristimantis scolodiscus
  Pristimantis serendipitus
  Pristimantis shrevei
  Pristimantis signifer
  Pristimantis simonbolivari
  Pristimantis simonsii
  Pristimantis simoteriscus
  Pristimantis siopelus
  Pristimantis sobetes
  Pristimantis spilogaster
  Pristimantis suetus
  Pristimantis sulculus
  Pristimantis supernatis
  Pristimantis surdus
  Pristimantis tenebrionis
  Pristimantis thymalopsoides
  Pristimantis torrenticola
  Pristimantis tribulosus
  Pristimantis truebae
  Pristimantis turpinorum
  Pristimantis turumiquirensis
  Pristimantis urichi
  Pristimantis veletis
  Pristimantis ventriguttatus
  Pristimantis verecundus
  Pristimantis versicolor
  Pristimantis vertebralis
  Pristimantis vidua
  Pristimantis viridicans
  Pristimantis xylochobates
  Pristimantis zophus
  Psychrophrynella adenopleura
  Psychrophrynella ankohuma
  Psychrophrynella bagrecito
  Psychrophrynella boettgeri
  Psychrophrynella chacaltaya
  Psychrophrynella guillei
  Psychrophrynella illampu
  Psychrophrynella illimani
  Psychrophrynella kallawaya
  Psychrophrynella kempffi
  Psychrophrynella pinguis
  Psychrophrynella quimsacruzis
  Psychrophrynella saltator
  Psychrophrynella usurpator
  Psychrophrynella wettsteini
  Strabomantis anatipes
  Strabomantis biporcatus
  Strabomantis cadenai
  Strabomantis cheiroplethus
  Strabomantis cornutus
  Strabomantis helonotus
  Strabomantis ingeri
  Strabomantis necerus
  Strabomantis necopinus
  Strabomantis ruizi
  Tachiramantis douglasi
  Yunganastes ashkapara
  Yunganastes bisignatus

Семейство Conrauidae 
  Conraua alleni
  Conraua derooi
  Conraua goliath — Лягушка-голиаф
  Conraua robusta

Семейство Cycloramphidae 
  Cycloramphus acangatan
  Cycloramphus faustoi
  Insuetophrynus acarpicus
  Rhinoderma darwinii — Ринодерма Дарвина
  Rhinoderma rufum
  Thoropa lutzi
  Thoropa petropolitana

Семейство Dendrobatidae — Древолазы 
  Ameerega cainarachi
  Ameerega ingeri
  Ameerega planipaleae
  Ameerega pongoensis
  Ameerega silverstonei
  Andinobates abditus
  Andinobates altobueyensis
  Andinobates bombetes
  Andinobates daleswansoni
  Andinobates dorisswansonae
  Andinobates opisthomelas
  Andinobates tolimensis
  Andinobates viridis
  Andinobates virolinensis
  Colostethus jacobuspetersi
  Colostethus mertensi
  Colostethus ruthveni
  Colostethus ucumari
  Epipedobates tricolor — Франтоватый древолаз
  Excidobates mysteriosus — Загадочный древолаз
  Hyloxalus anthracinus
  Hyloxalus awa
  Hyloxalus azureiventris
  Hyloxalus cevallosi
  Hyloxalus delatorreae
  Hyloxalus edwardsi
  Hyloxalus elachyhistus
  Hyloxalus fascianigrus
  Hyloxalus pulchellus
  Hyloxalus ruizi
  Hyloxalus toachi
  Hyloxalus vergeli
  Hyloxalus vertebralis
  Minyobates steyermarki — Дьявольский древолаз
  Oophaga arborea — Желтопятнистый древолаз
  Oophaga granulifera — Зернистый древолаз
  Oophaga lehmanni — Поперечно-полосатый древолаз
  Oophaga speciosa — Блестящий древолаз
  Phyllobates bicolor — Двухцветный листолаз
  Phyllobates terribilis — Ужасный листолаз
  Phyllobates vittatus — Полосатый листолаз
  Ranitomeya benedicta
  Ranitomeya summersi
  Silverstoneia dalyi

Семейство Dicroglossidae 
  Fejervarya greenii
  Fejervarya murthii
  Fejervarya nicobariensis
  Fejervarya nilagirica
  Ingerana borealis
  Ingerana charlesdarwini
  Limnonectes acanthi
  Limnonectes arathooni
  Limnonectes diuatus
  Limnonectes fragilis
  Limnonectes heinrichi
  Limnonectes isanensis
  Limnonectes liui
  Limnonectes macrodon
  Limnonectes megastomias
  Limnonectes microtympanum
  Limnonectes namiyei
  Limnonectes nitidus
  Limnonectes parvus
  Limnonectes visayanus
  Minervarya sahyadris
  Nannophrys ceylonensis
  Nannophrys guentheri
  Nannophrys marmorata — Мраморная лягушка
  Nannophrys naeyakai
  Nanorana liui
  Nanorana maculosa
  Nanorana minica
  Nanorana rostandi
  Nanorana unculuanus
  Nanorana yunnanensis
  Occidozyga diminutiva
  Quasipaa acanthophora
  Quasipaa boulengeri
  Quasipaa exilispinosa
  Quasipaa fasciculispina
  Quasipaa jiulongensis
  Quasipaa robertingeri
  Quasipaa shini
  Quasipaa spinosa

Семейство Eleutherodactylidae 
  Adelophryne baturitensis
  Adelophryne maranguapensis
  Diasporus ventrimaculatus
  Eleutherodactylus acmonis
  Eleutherodactylus adelus
  Eleutherodactylus albipes
  Eleutherodactylus alcoae
  Eleutherodactylus amadeus
  Eleutherodactylus amplinympha
  Eleutherodactylus andrewsi
  Eleutherodactylus angustidigitorum
  Eleutherodactylus apostates
  Eleutherodactylus armstrongi
  Eleutherodactylus audanti
  Eleutherodactylus auriculatoides
  Eleutherodactylus bakeri
  Eleutherodactylus barlagnei
  Eleutherodactylus bartonsmithi
  Eleutherodactylus blairhedgesi
  Eleutherodactylus bresslerae
  Eleutherodactylus brevirostris
  Eleutherodactylus caribe
  Eleutherodactylus casparii
  Eleutherodactylus cavernicola
  Eleutherodactylus chlorophenax
  Eleutherodactylus cooki
  Eleutherodactylus corona
  Eleutherodactylus counouspeus
  Eleutherodactylus cubanus
  Eleutherodactylus darlingtoni
  Eleutherodactylus dennisi
  Eleutherodactylus dilatus
  Eleutherodactylus diplasius
  Eleutherodactylus dixoni
  Eleutherodactylus dolomedes
  Eleutherodactylus emiliae
  Eleutherodactylus eneidae
  Eleutherodactylus etheridgei
  Eleutherodactylus eunaster
  Eleutherodactylus fowleri
  Eleutherodactylus furcyensis
  Eleutherodactylus fuscus
  Eleutherodactylus glamyrus
  Eleutherodactylus glandulifer
  Eleutherodactylus glanduliferoides
  Eleutherodactylus glaphycompus
  Eleutherodactylus goini
  Eleutherodactylus grabhami
  Eleutherodactylus grahami
  Eleutherodactylus grandis
  Eleutherodactylus greyi
  Eleutherodactylus griphus
  Eleutherodactylus gryllus
  Eleutherodactylus guanahacabibes
  Eleutherodactylus guantanamera
  Eleutherodactylus gundlachi
  Eleutherodactylus haitianus
  Eleutherodactylus hedricki
  Eleutherodactylus heminota
  Eleutherodactylus hypostenor
  Eleutherodactylus iberia
  Eleutherodactylus intermedius
  Eleutherodactylus ionthus
  Eleutherodactylus jamaicensis
  Eleutherodactylus jasperi — Золотистый коки
  Eleutherodactylus jaumei
  Eleutherodactylus juanariveroi
  Eleutherodactylus jugans
  Eleutherodactylus junori
  Eleutherodactylus karlschmidti
  Eleutherodactylus klinikowskii
  Eleutherodactylus lamprotes
  Eleutherodactylus leberi
  Eleutherodactylus lentus
  Eleutherodactylus leoncei
  Eleutherodactylus leprus
  Eleutherodactylus limbatus — Кубинский свистун
  Eleutherodactylus locustus
  Eleutherodactylus longipes
  Eleutherodactylus lucioi
  Eleutherodactylus luteolus
  Eleutherodactylus mariposa
  Eleutherodactylus melacara
  Eleutherodactylus michaelschmidi
  Eleutherodactylus minutus
  Eleutherodactylus modestus
  Eleutherodactylus monensis
  Eleutherodactylus montanus
  Eleutherodactylus nivicolimae
  Eleutherodactylus nortoni
  Eleutherodactylus notidodes
  Eleutherodactylus nubicola
  Eleutherodactylus orcutti
  Eleutherodactylus orientalis
  Eleutherodactylus oxyrhyncus
  Eleutherodactylus parabates
  Eleutherodactylus parapelates
  Eleutherodactylus patriciae
  Eleutherodactylus paulsoni
  Eleutherodactylus pentasyringos
  Eleutherodactylus pezopetrus
  Eleutherodactylus pictissimus
  Eleutherodactylus pinarensis
  Eleutherodactylus pinchoni
  Eleutherodactylus pituinus
  Eleutherodactylus poolei
  Eleutherodactylus portoricensis
  Eleutherodactylus principalis
  Eleutherodactylus probolaeus
  Eleutherodactylus rhodesi
  Eleutherodactylus richmondi
  Eleutherodactylus ricordii
  Eleutherodactylus rivularis
  Eleutherodactylus ronaldi
  Eleutherodactylus rubrimaculatus
  Eleutherodactylus rufescens
  Eleutherodactylus rufifemoralis
  Eleutherodactylus ruthae
  Eleutherodactylus saxatilis
  Eleutherodactylus schmidti
  Eleutherodactylus schwartzi — Листовая лягушка Шварца
  Eleutherodactylus sciagraphus
  Eleutherodactylus semipalmatus
  Eleutherodactylus simulans
  Eleutherodactylus sisyphodemus
  Eleutherodactylus sommeri
  Eleutherodactylus symingtoni
  Eleutherodactylus syristes
  Eleutherodactylus tetajulia
  Eleutherodactylus thomasi
  Eleutherodactylus thorectes
  Eleutherodactylus toa
  Eleutherodactylus tonyi
  Eleutherodactylus turquinensis
  Eleutherodactylus unicolor
  Eleutherodactylus varians
  Eleutherodactylus ventrilineatus
  Eleutherodactylus verrucipes
  Eleutherodactylus warreni
  Eleutherodactylus wetmorei
  Eleutherodactylus wightmanae
  Eleutherodactylus zeus
  Eleutherodactylus zugi

Семейство Heleophrynidae — Лягушки-привидения 
  Heleophryne hewitti
  Heleophryne rosei

Семейство Hemiphractidae 
  Cryptobatrachus boulengeri
  Cryptobatrachus fuhrmanni
  Flectonotus fitzgeraldi
  Gastrotheca angustifrons
  Gastrotheca antomia
  Gastrotheca atympana
  Gastrotheca aureomaculata
  Gastrotheca bufona
  Gastrotheca christiani
  Gastrotheca chrysosticta
  Gastrotheca cornuta — Рогатая сумчатая квакша
  Gastrotheca dendronastes
  Gastrotheca espeletia
  Gastrotheca excubitor
  Gastrotheca gracilis
  Gastrotheca guentheri — Полнозубая квакша
  Gastrotheca lauzuricae
  Gastrotheca litonedis
  Gastrotheca orophylax
  Gastrotheca ovifera
  Gastrotheca plumbea
  Gastrotheca pseustes
  Gastrotheca psychrophila
  Gastrotheca riobambae
  Gastrotheca splendens
  Gastrotheca stictopleura
  Gastrotheca trachyceps
  Gastrotheca zeugocystis
  Hemiphractus johnsoni
  Stefania riveroi
  Stefania schuberti

Семейство Hylidae — Квакши 
  Argenteohyla siemersi — Каскетная квакша
  Bokermannohyla izecksohni
  Bokermannohyla vulcaniae
  Bromeliohyla dendroscarta
  Charadrahyla altipotens
  Charadrahyla chaneque
  Charadrahyla nephila
  Charadrahyla taeniopus
  Charadrahyla trux
  Dendropsophus amicorum
  Dendropsophus gryllatus
  Dendropsophus meridensis
  Dendropsophus stingi
  Dryophytes bocourti
  Dryophytes suweonensis
  Duellmanohyla chamulae
  Duellmanohyla ignicolor
  Duellmanohyla lythrodes
  Duellmanohyla salvavida
  Duellmanohyla schmidtorum
  Duellmanohyla soralia
  Duellmanohyla uranochroa
  Ecnomiohyla echinata
  Ecnomiohyla fimbrimembra
  Ecnomiohyla miliaria
  Ecnomiohyla minera
  Ecnomiohyla phantasmagoria
  Ecnomiohyla rabborum
  Ecnomiohyla salvaje
  Ecnomiohyla valancifer
  Exerodonta catracha
  Exerodonta chimalapa
  Exerodonta juanitae
  Exerodonta melanomma
  Exerodonta perkinsi
  Exerodonta pinorum
  Exerodonta xera
  Hyla heinzsteinitzi
  Hyla nicefori
  Hyla walkeri
  Hyloscirtus callipeza
  Hyloscirtus charazani
  Hyloscirtus chlorosteus
  Hyloscirtus denticulentus
  Hyloscirtus lindae
  Hyloscirtus lynchi
  Hyloscirtus pantostictus
  Hyloscirtus piceigularis
  Hyloscirtus platydactylus
  Hyloscirtus psarolaimus
  Hyloscirtus ptychodactylus
  Hyloscirtus simmonsi
  Hyloscirtus staufferorum
  Hyloscirtus torrenticola
  Hypsiboas cymbalum
  Hypsiboas heilprini
  Isthmohyla angustilineata
  Isthmohyla calypsa
  Isthmohyla debilis
  Isthmohyla graceae
  Isthmohyla insolita
  Isthmohyla pictipes
  Isthmohyla rivularis
  Isthmohyla tica
  Litoria andiirrmalin
  Litoria aurea — Золотистая литория
  Litoria becki
  Litoria booroolongensis
  Litoria brevipalmata
  Litoria castanea
  Litoria cooloolensis
  Litoria daviesae
  Litoria dayi
  Litoria freycineti
  Litoria lorica
  Litoria lutea
  Litoria myola
  Litoria nannotis
  Litoria nyakalensis
  Litoria olongburensis
  Litoria piperata
  Litoria quadrilineata
  Litoria raniformis — Разноцветная литория
  Litoria rheocola
  Litoria spenceri
  Litoria subglandulosa
  Litoria wisselensis
  Megastomatohyla mixe
  Megastomatohyla mixomaculata
  Megastomatohyla nubicola
  Megastomatohyla pellita
  Nyctimystes avocalis
  Nyctimystes rueppelli
  Osteopilus crucialis
  Osteopilus marianae
  Osteopilus pulchrilineatus
  Osteopilus vastus
  Osteopilus wilderi
  Phytotriades auratus
  Plectrohyla acanthodes
  Plectrohyla arborescandens
  Plectrohyla avia
  Plectrohyla calthula
  Plectrohyla calvicollina
  Plectrohyla celata
  Plectrohyla cembra
  Plectrohyla charadricola
  Plectrohyla chryses
  Plectrohyla chrysopleura
  Plectrohyla crassa
  Plectrohyla cyanomma
  Plectrohyla cyclada
  Plectrohyla dasypus
  Plectrohyla ephemera
  Plectrohyla exquisita
  Plectrohyla glandulosa
  Plectrohyla guatemalensis
  Plectrohyla hartwegi
  Plectrohyla hazelae
  Plectrohyla ixil
  Plectrohyla lacertosa
  Plectrohyla mykter
  Plectrohyla pachyderma
  Plectrohyla pentheter
  Plectrohyla pokomchi
  Plectrohyla psarosema
  Plectrohyla psiloderma
  Plectrohyla pycnochila
  Plectrohyla quecchi
  Plectrohyla robertsorum
  Plectrohyla sabrina
  Plectrohyla sagorum
  Plectrohyla siopela
  Plectrohyla tecunumani
  Plectrohyla teuchestes
  Plectrohyla thorectes
  Ptychohyla dendrophasma
  Ptychohyla erythromma
  Ptychohyla legleri
  Ptychohyla leonhardschultzei
  Ptychohyla macrotympanum
  Ptychohyla panchoi
  Ptychohyla salvadorensis
  Ptychohyla sanctaecrucis
  Ptychohyla spinipollex
  Scinax alcatraz
  Scinax belloni
  Scinax faivovichi
  Scinax muriciensis
  Scinax peixotoi
  Scinax skuki
  Smilisca dentata
  Tepuihyla rimarum
  Tlalocohyla godmani

Семейство Hyperoliidae — Прыгуньи 
  Afrixalus clarkei
  Afrixalus dorsimaculatus
  Afrixalus enseticola
  Afrixalus knysnae
  Afrixalus lacteus
  Afrixalus morerei
  Afrixalus sylvaticus
  Afrixalus uluguruensis
  Alexteroon jynx
  Arlequinus krebsi
  Callixalus pictus
  Chrysobatrachus cupreonitens
  Hyperolius bobirensis
  Hyperolius bopeleti
  Hyperolius burgessi
  Hyperolius constellatus
  Hyperolius davenporti
  Hyperolius dintelmanni
  Hyperolius endjami
  Hyperolius inyangae
  Hyperolius kihangensis
  Hyperolius laurenti
  Hyperolius leleupi
  Hyperolius leucotaenius
  Hyperolius minutissimus
  Hyperolius nienokouensis
  Hyperolius nimbae
  Hyperolius pickersgilli
  Hyperolius polystictus
  Hyperolius puncticulatus
  Hyperolius riggenbachi
  Hyperolius rubrovermiculatus
  Hyperolius ruvuensis
  Hyperolius spinigularis
  Hyperolius tanneri
  Hyperolius thomensis
  Hyperolius torrentis
  Hyperolius ukwiva
  Hyperolius viridigulosus
  Hyperolius watsonae
  Kassina arboricola
  Kassina decorata
  Kassina jozani
  Kassina lamottei
  Morerella cyanophthalma
  Paracassina kounhiensis
  Phlyctimantis keithae

Семейство Leiopelmatidae — Лейопельмы 
  Leiopelma archeyi — Лейопельма Арчи
  Leiopelma hamiltoni — Лейопельма Гамильтона
  Leiopelma pakeka

Семейство Leptodactylidae — Свистуны 
  Leptodactylus fallax
  Leptodactylus magistris
  Leptodactylus nesiotus
  Leptodactylus pascoensis
  Leptodactylus peritoaktites
  Leptodactylus silvanimbus
  Physalaemus atlanticus
  Physalaemus soaresi
  Pleurodema somuncurense

Семейство Limnodynastidae 
  Heleioporus australiacus
  Philoria frosti — Горная филория
  Philoria kundagungan
  Philoria loveridgei
  Philoria pughi
  Philoria richmondensis
  Philoria sphagnicolus

Семейство Mantellidae — Мантеллы 
  Aglyptodactylus australis
  Aglyptodactylus laticeps
  Boehmantis microtympanum
  Boophis andohahela
  Boophis andrangoloaka
  Boophis andreonei
  Boophis anjanaharibeensis
  Boophis ankarafensis
  Boophis arcanus
  Boophis baetkei
  Boophis blommersae
  Boophis boehmei
  Boophis boppa
  Boophis brachychir
  Boophis englaenderi
  Boophis fayi
  Boophis feonnyala
  Boophis haematopus
  Boophis haingana
  Boophis jaegeri
  Boophis laurenti
  Boophis liami
  Boophis majori
  Boophis miadana
  Boophis miniatus
  Boophis narinsi
  Boophis piperatus
  Boophis popi
  Boophis rhodoscelis
  Boophis sambirano
  Boophis sandrae
  Boophis schuboeae
  Boophis solomaso
  Boophis spinophis
  Boophis tsilomaro
  Boophis ulftunni
  Boophis vittatus
  Boophis williamsi
  Gephyromantis ambohitra
  Gephyromantis atsingy
  Gephyromantis azzurrae
  Gephyromantis cornutus
  Gephyromantis corvus
  Gephyromantis eiselti
  Gephyromantis enki
  Gephyromantis hintelmannae
  Gephyromantis horridus
  Gephyromantis klemmeri
  Gephyromantis mafy
  Gephyromantis ranjomavo
  Gephyromantis rivicola
  Gephyromantis runewsweeki
  Gephyromantis salegy
  Gephyromantis schilfi
  Gephyromantis silvanus
  Gephyromantis spiniferus
  Gephyromantis striatus
  Gephyromantis tahotra
  Gephyromantis tandroka
  Gephyromantis thelenae
  Gephyromantis webbi
  Gephyromantis zavona
  Guibemantis annulatus
  Guibemantis diphonus
  Guibemantis kathrinae
  Guibemantis punctatus
  Guibemantis tasifotsy
  Guibemantis wattersoni
  Mantella aurantiaca — Золотая мантелла
  Mantella bernhardi
  Mantella cowanii
  Mantella crocea — Жёлтая мантелла
  Mantella expectata
  Mantella haraldmeieri
  Mantella madagascariensis — Чёрная мантелла
  Mantella manery
  Mantella milotympanum
  Mantella viridis — Зелёная мантелла
  Mantidactylus albofrenatus
  Mantidactylus bourgati
  Mantidactylus delormei
  Mantidactylus madecassus
  Mantidactylus paidroa
  Mantidactylus pauliani
  Mantidactylus tricinctus
  Mantidactylus zolitschka
  Spinomantis brunae
  Spinomantis guibei
  Spinomantis massi
  Spinomantis microtis
  Spinomantis nussbaumi
  Spinomantis tavaratra
  Tsingymantis antitra

Семейство Megophryidae — Рогатые чесночницы 
  Borneophrys edwardinae
  Leptobrachella baluensis
  Leptobrachella brevicrus
  Leptobrachella palmata
  Leptobrachella parva
  Leptobrachella serasanae
  Leptobrachium boringii
  Leptobrachium echinatum
  Leptobrachium gunungense
  Leptobrachium hainanense
  Leptobrachium leishanense
  Leptobrachium leucops
  Leptobrachium ngoclinhense
  Leptobrachium rakhinensis
  Leptobrachium xanthops
  Leptolalax alpinus
  Leptolalax applebyi
  Leptolalax arayai
  Leptolalax bidoupensis
  Leptolalax botsfordi
  Leptolalax firthi
  Leptolalax hamidi
  Leptolalax kajangensis
  Leptolalax melicus
  Leptolalax pictus
  Leptolalax pluvialis
  Leptolalax solus
  Megophrys auralensis
  Megophrys brachykolos
  Megophrys damrei
  Megophrys giganticus
  Megophrys ligayae
  Megophrys nankiangensis
  Megophrys stejnegeri
  Ophryophryne synoria
  Oreolalax chuanbeiensis
  Oreolalax granulosus
  Oreolalax jingdongensis
  Oreolalax liangbeiensis
  Oreolalax major
  Oreolalax multipunctatus
  Oreolalax omeimontis
  Oreolalax pingii
  Oreolalax puxiongensis
  Oreolalax rhodostigmatus
  Oreolalax sterlingae
  Scutiger chintingensis
  Scutiger gongshanensis
  Scutiger liupanensis
  Scutiger maculatus
  Scutiger muliensis
  Scutiger nepalensis
  Scutiger ningshanensis
  Scutiger pingwuensis
  Scutiger ruginosus
  Scutiger tuberculatus

Семейство Micrixalidae — Крохотницы 
  Micrixalus gadgili
  Micrixalus kottigeharensis
  Micrixalus nudis
  Micrixalus phyllophilus
  Micrixalus saxicola

Семейство Microhylidae — Узкороты 
  Anodonthyla emilei
  Anodonthyla hutchisoni
  Anodonthyla jeanbai
  Anodonthyla montana
  Anodonthyla moramora
  Anodonthyla nigrigularis
  Anodonthyla rouxae
  Anodonthyla theoi
  Anodonthyla vallani
  Austrochaperina novaebritanniae
  Callulops kopsteini
  Chiasmocleis lacrimae
  Choerophryne siegfriedi
  Cophixalus aenigma
  Cophixalus concinnus
  Cophixalus mcdonaldi
  Cophixalus monticola
  Cophixalus neglectus
  Cophixalus nubicola
  Cophixalus saxatilis
  Cophyla alticola
  Cophyla berara
  Cophyla karenae
  Cophyla maharipeo
  Cophyla mavomavo
  Cophyla milloti
  Cophyla noromalalae
  Cophyla occultans
  Cophyla olgae
  Cophyla puellarum
  Cophyla rava
  Cophyla tetra
  Cophyla tsaratananaensis
  Copiula minor
  Ctenophryne barbatula
  Ctenophryne carpish
  Dasypops schirchi
  Gastrophrynoides borneensis
  Hoplophryne rogersi
  Hoplophryne uluguruensis
  Hypopachus barberi
  Kalophrynus cryptophonus
  Kalophrynus honbaensis
  Kalophrynus intermedius
  Kalophrynus minusculus
  Kalophrynus palmatissimus
  Kalophrynus punctatus
  Kaloula kalingensis
  Kaloula rigida
  Madecassophryne truebae
  Melanobatrachus indicus
  Microhyla annamensis
  Microhyla arboricola
  Microhyla karunaratnei
  Microhyla maculifera
  Microhyla pineticola
  Microhyla pulchella
  Microhyla sholigari
  Microhyla zeylanica
  Micryletta steinegeri
  Oreophryne anulata
  Oreophryne celebensis
  Oreophryne monticola
  Oreophryne variabilis
  Parhoplophryne usambarica
  Plethodontohyla brevipes
  Plethodontohyla fonetana
  Plethodontohyla guentheri
  Plethodontohyla matavy
  Rhombophryne analamaina
  Rhombophryne be
  Rhombophryne botabota
  Rhombophryne guentherpetersi
  Rhombophryne hara
  Rhombophryne helenae
  Rhombophryne kibomena
  Rhombophryne longicrus
  Rhombophryne madagascariensis
  Rhombophryne mangabensis
  Rhombophryne miery
  Rhombophryne minuta
  Rhombophryne ornata
  Rhombophryne psologlossa
  Rhombophryne pygmaea
  Rhombophryne roseifemoralis
  Rhombophryne savaka
  Rhombophryne serratopalpebrosa
  Rhombophryne staffordi
  Rhombophryne tany
  Rhombophryne testudo
  Rhombophryne vaventy
  Scaphiophryne boribory
  Scaphiophryne gottlebei
  Scaphiophryne marmorata
  Uperodon mormorata
  Uperodon nagaoi
  Uperodon palmatus
  Uperodon triangularis

Семейство Myobatrachidae — Австралийские жабы 
  Crinia tinnula
  Geocrinia alba
  Geocrinia vitellina
  Mixophyes balbus
  Mixophyes fleayi
  Mixophyes iteratus
  Pseudophryne australis
  Pseudophryne corroboree — Яркая ложная жаба
  Pseudophryne covacevichae
  Pseudophryne pengilleyi
  Rheobatrachus silus
  Rheobatrachus vitellinus
  Spicospina flammocaerulea
  Taudactylus acutirostris
  Taudactylus diurnus
  Taudactylus eungellensis
  Taudactylus pleione
  Taudactylus rheophilus

Семейство Nasikabatrachidae 
  Nasikabatrachus sahyadrensis

Семейство Nyctibatrachidae 
  Nyctibatrachus aliciae
  Nyctibatrachus beddomii
  Nyctibatrachus dattatreyaensis
  Nyctibatrachus deccanensis
  Nyctibatrachus humayuni
  Nyctibatrachus karnatakaensis
  Nyctibatrachus major
  Nyctibatrachus minor
  Nyctibatrachus sanctipalustris
  Nyctibatrachus vasanthi

Семейство Odontophrynidae 
  Odontophrynus achalensis
  Proceratophrys moratoi

Семейство Pelobatidae — Чесночницы 
  Pelobates varaldii

Семейство Petropedetidae 
  Arthroleptides dutoiti
  Arthroleptides martiensseni
  Arthroleptides yakusini
  Petropedetes palmipes
  Petropedetes perreti

Семейство Phrynobatrachidae — Лужелюбки 
  Phrynobatrachus annulatus
  Phrynobatrachus asper
  Phrynobatrachus chukuchuku
  Phrynobatrachus ghanensis
  Phrynobatrachus intermedius
  Phrynobatrachus irangi
  Phrynobatrachus kinangopensis
  Phrynobatrachus krefftii
  Phrynobatrachus pakenhami
  Phrynobatrachus pintoi
  Phrynobatrachus steindachneri
  Phrynobatrachus sulfureogularis
  Phrynobatrachus ungujae
  Phrynobatrachus villiersi

Семейство Phyllomedusidae 
  Agalychnis annae
  Agalychnis lemur
  Agalychnis litodryas
  Agalychnis moreletii — Оранжевобокая квакша
  Callimedusa baltea
  Callimedusa ecuatoriana
  Phrynomedusa fimbriata
  Pithecopus ayeaye

Семейство Pipidae — Пиповые 
  Pipa myersi
  Xenopus gilli — Капская шпорцевая лягушка
  Xenopus itombwensis
  Xenopus largeni
  Xenopus lenduensis
  Xenopus longipes

Семейство Ptychadenidae 
  Ptychadena nana
  Ptychadena newtoni

Семейство Pyxicephalidae 
  Amietia inyangae
  Amietia johnstoni
  Anhydrophryne ngongoniensis
  Anhydrophryne rattrayi
  Arthroleptella rugosa
  Arthroleptella subvoce
  Cacosternum thorini
  Ericabatrachus baleensis
  Microbatrachella capensis — Лягушка-малютка
  Natalobatrachus bonebergi — Ущельевая лягушка
  Nothophryne broadleyi
  Strongylopus kitumbeine
  Strongylopus rhodesianus

Семейство Ranidae — Настоящие лягушки 
  Amnirana asperrima
  Amnirana occidentalis
  Amolops cucae
  Amolops hainanensis
  Amolops hongkongensis
  Amolops jinjiangensis
  Amolops kangtingensis
  Amolops loloensis
  Amolops minutus
  Amolops splendissimus
  Amolops torrentis
  Amolops tuberodepressus
  Amolops vitreus
  Babina holsti
  Babina okinavana
  Babina subaspera
  Glandirana minima
  Huia masonii
  Hylarana montivaga
  Indosylvirana aurantiaca
  Lithobates bwana
  Lithobates chichicuahutla
  Lithobates chiricahuensis
  Lithobates dunni
  Lithobates fisheri
  Lithobates johni
  Lithobates macroglossa
  Lithobates megapoda
  Lithobates miadis
  Lithobates okaloosae
  Lithobates omiltemanus
  Lithobates onca
  Lithobates pueblae
  Lithobates sevosus
  Lithobates sierramadrensis
  Lithobates subaquavocalis
  Lithobates tarahumarae
  Lithobates tlaloci
  Lithobates vibicarius
  Meristogenys amoropalamus
  Meristogenys jerboa
  Odorrana amamiensis
  Odorrana geminata
  Odorrana hainanensis
  Odorrana indeprensa
  Odorrana ishikawae — Скрытная лягушка
  Odorrana jingdongensis
  Odorrana junlianensis
  Odorrana kuangwuensis
  Odorrana narina — Рюкюская лягушка
  Odorrana nasuta
  Odorrana splendida
  Odorrana supranarina
  Odorrana tormota
  Odorrana utsunomiyaorum
  Odorrana wuchuanensis — Гуйчжоуская лягушка
  Odorrana yentuensis
  Papurana waliesa
  Pelophylax cerigensis
  Pelophylax chosenicus
  Pelophylax cretensis
  Pelophylax epeiroticus
  Pelophylax shqipericus
  Pelophylax tenggerensis
  Pseudorana weiningensis
  Pterorana khare
  Pulchrana mangyanum
  Rana chevronta
  Rana draytonii
  Rana holtzi
  Rana latastei
  Rana longicrus
  Rana muscosa
  Rana pretiosa — Пятнистая лягушка
  Rana pyrenaica
  Rana sauteri
  Rana sierrae
  Rana tavasensis
  Sanguirana igorota
  Sanguirana tipanan
  Sylvirana spinulosa

Семейство Ranixalidae 
  Indirana brachytarsus
  Indirana diplosticta
  Indirana gundia
  Indirana leithii
  Indirana leptodactyla
  Indirana phrynoderma

Семейство Rhacophoridae — Веслоногие лягушки 
  Buergeria oxycephala
  Chiromantis samkosensis
  Ghatixalus variabilis
  Gracixalus jinxiuensis
  Gracixalus lumarius
  Gracixalus quangi
  Gracixalus quyeti
  Liuixalus ocellatus
  Liuixalus romeri
  Nyctixalus margaritifer
  Nyctixalus spinosus
  Philautus acutirostris
  Philautus acutus
  Philautus amoenus
  Philautus aurantium
  Philautus bunitus
  Philautus cardamonus
  Philautus disgregus
  Philautus erythrophthalmus
  Philautus garo
  Philautus gunungensis
  Philautus ingeri
  Philautus jacobsoni
  Philautus kerangae
  Philautus leitensis
  Philautus neelanethrus
  Philautus pallidipes
  Philautus poecilius
  Philautus refugii
  Philautus sanctisilvaticus
  Philautus saueri
  Philautus schmackeri
  Philautus similis
  Philautus surrufus
  Philautus tectus
  Philautus umbra
  Philautus worcesteri
  Polypedates insularis
  Pseudophilautus adspersus
  Pseudophilautus alto
  Pseudophilautus amboli
  Pseudophilautus asankai
  Pseudophilautus auratus
  Pseudophilautus caeruleus
  Pseudophilautus cavirostris
  Pseudophilautus cuspis
  Pseudophilautus decoris
  Pseudophilautus dimbullae
  Pseudophilautus eximius
  Pseudophilautus extirpo
  Pseudophilautus femoralis
  Pseudophilautus folicola
  Pseudophilautus frankenbergi
  Pseudophilautus fulvus
  Pseudophilautus hallidayi
  Pseudophilautus halyi
  Pseudophilautus hoffmanni
  Pseudophilautus hypomelas
  Pseudophilautus leucorhinus
  Pseudophilautus limbus
  Pseudophilautus lunatus
  Pseudophilautus macropus
  Pseudophilautus maia
  Pseudophilautus malcolmsmithi
  Pseudophilautus microtympanum
  Pseudophilautus mittermeieri
  Pseudophilautus mooreorum
  Pseudophilautus nanus
  Pseudophilautus nasutus
  Pseudophilautus nemus
  Pseudophilautus ocularis
  Pseudophilautus oxyrhynchus
  Pseudophilautus papillosus
  Pseudophilautus pardus
  Pseudophilautus pleurotaenia
  Pseudophilautus poppiae
  Pseudophilautus procax
  Pseudophilautus reticulatus
  Pseudophilautus rugatus
  Pseudophilautus sarasinorum
  Pseudophilautus schmarda
  Pseudophilautus silus
  Pseudophilautus silvaticus
  Pseudophilautus simba
  Pseudophilautus singu
  Pseudophilautus steineri
  Pseudophilautus stellatus
  Pseudophilautus stuarti
  Pseudophilautus tanu
  Pseudophilautus temporalis
  Pseudophilautus variabilis
  Pseudophilautus wynaadensis
  Pseudophilautus zal
  Pseudophilautus zimmeri
  Pseudophilautus zorro
  Raorchestes bobingeri
  Raorchestes bombayensis
  Raorchestes chalazodes
  Raorchestes charius
  Raorchestes chlorosomma
  Raorchestes chromasynchysi
  Raorchestes dubois
  Raorchestes glandulosus
  Raorchestes graminirupes
  Raorchestes griet
  Raorchestes gryllus
  Raorchestes kaikatti
  Raorchestes marki
  Raorchestes munnarensis
  Raorchestes nerostagona
  Raorchestes ponmudi
  Raorchestes resplendens
  Raorchestes shillongensis
  Raorchestes signatus
  Raorchestes sushili
  Raorchestes tinniens
  Raorchestes travancoricus
  Raorchestes viridis
  Rhacophorus angulirostris
  Rhacophorus arvalis
  Rhacophorus aurantiventris
  Rhacophorus bimaculatus
  Rhacophorus calcadensis
  Rhacophorus fasciatus
  Rhacophorus helenae
  Rhacophorus lateralis
  Rhacophorus marmoridorsum
  Rhacophorus minimus
  Rhacophorus pseudomalabaricus
  Rhacophorus spelaeus
  Rhacophorus vampyrus
  Rhacophorus yaoshanensis
  Rhacophorus yinggelingensis
  Taruga eques
  Taruga fastigo
  Taruga longinasus
  Theloderma bambusicolum
  Theloderma bicolor
  Theloderma moloch
  Theloderma nebulosum
  Theloderma palliatum
  Theloderma petilum
  Theloderma ryabovi

Семейство Sooglossidae — Сейшельские лягушки 
  Sechellophryne gardineri
  Sechellophryne pipilodryas
  Sooglossus sechellensis
  Sooglossus thomasseti

Семейство Telmatobiidae — Андские свистуны 
  Telmatobius arequipensis
  Telmatobius atacamensis
  Telmatobius brachydactylus
  Telmatobius brevipes
  Telmatobius brevirostris
  Telmatobius carrillae
  Telmatobius ceiorum
  Telmatobius cirrhacelis
  Telmatobius colanensis
  Telmatobius culeus — Титикакский свистун
  Telmatobius dankoi
  Telmatobius degener
  Telmatobius edaphonastes
  Telmatobius espadai
  Telmatobius gigas
  Telmatobius hauthali
  Telmatobius hintoni
  Telmatobius hockingi
  Telmatobius huayra
  Telmatobius hypselocephalus
  Telmatobius ignavus
  Telmatobius laticeps
  Telmatobius latirostris
  Telmatobius macrostomus
  Telmatobius marmoratus
  Telmatobius mayoloi
  Telmatobius necopinus
  Telmatobius niger
  Telmatobius oxycephalus
  Telmatobius pefauri
  Telmatobius peruvianus
  Telmatobius philippii
  Telmatobius pisanoi
  Telmatobius platycephalus
  Telmatobius punctatus
  Telmatobius sanborni
  Telmatobius schreiteri
  Telmatobius scrocchii
  Telmatobius sibiricus
  Telmatobius stephani
  Telmatobius thompsoni
  Telmatobius timens
  Telmatobius truebae
  Telmatobius vellardi
  Telmatobius verrucosus
  Telmatobius vilamensis
  Telmatobius yuracare
  Telmatobius zapahuirensis

См. также 
 Список угрожаемых видов пресмыкающихся
 Список угрожаемых видов рыб
 Список угрожаемых видов млекопитающих
 Список угрожаемых видов птиц
 Список угрожаемых видов животных

Примечания 

Земноводные
Списки земноводных